DDPP est un sigle pouvant signifier :
 Direction départementale de la protection des populations, une direction départementale interministérielle en France ;
 Deep Decarbonization Pathways Project, un projet mondial de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Sigle de 4 caractères